Ostaszyn lub Ostaszyno:

Miejscowość na Białorusi:
 Ostaszyn – w II RP wieś w gminie Zaostrowiecze, położona między wsiami Ciecierowiec (ros. Тетеревец), Łozowicze (Лазовичи) i Mokrany (Мокраны), obecnie znajdującymi się w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim, w sielsowiecie Nahornaje (Нагорновский сельсовет)
 Ostaszyn (biał. Асташына, ros. Осташино) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, centrum sielsowietu; w II Rzeczypospolitej – wieś i folwark w gminie Lubcz
 Ostaszyn (biał. Асташын, ros. Асташин) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Łuki; w II RP – wieś i folwark w gminie Cyryn
Miejscowości na Ukrainie:
 Ostaszyn – w II RP kolonia w gminie Szczurzyn, położona między wsiami Dorosinie (Доросині) i Krowatka (Кроватка), obecnie znajdującymi się w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Kami.net.pl – wyszukiwarka miejscowości kresowych